Тоши́нский — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Тошинский, Георгий Ильич (род. 1928) — советский и российский физик. Отец Ильи Тошинского.